Хуа́н Рамо́н Веро́н (), по прозвищу «Бру́ха» («Ведьма»), (род. 17 марта 1944 года, Ла-Плата) — аргентинский футболист, полузащитник.

Отец Хуана Себастьяна Верона, игрока сборной Аргентины 1996—2010 годов.

Биография 
Хуан Рамон Верон начал карьеру в клубе «Эстудиантес», в основном составе которого дебютировал 12 декабря 1962 года в матче с «Бокой Хуниорс»; игра завершилась поражением «Эстудиантеса» 0:4. После этого Верон выступал за «Эстудиантес» ещё три года, проведя 25 игр, часто выходя со скамьи запасных. С 1966 года Хуан Рамон стал игроком основного состава клуба, выиграв с командой чемпионат Аргентины, два Кубка Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В финале Кубка Либертадорес 1968 Верон забил два гола в ворота «Палмейраса».

В 1972 году Верон перешёл в греческий «Панатинаикос», за который провёл 57 матчей и забил 22 гола. В 1975 году он вернулся в «Эстудиантес» и выиграл серебряные медали чемпионата страны Затем Верон уехал в Колумбию, где выступал за «Хуниор» и клуб «Кукута Депортиво». Завершил карьеру Верон в родном «Эстудиантесе», за который, в общей сложности, он провёл 324 матча и забил 90 голов. 22 ноября 1981 года он провёл последний матч на профессиональном уровне против «Атлетико Тукуман».

После завершения карьеры игрока, Верон некоторое время работал тренером в Центральной Америке. А затем советником в «Эстудиантесе» и на государственных должностях.

Титулы и достижения 
  Чемпион Аргентины (1): Метрополитано 1967
  Чемпион Колумбии (1): 1977
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 1968, 1969, 1970
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1968

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futbolpasion.com
 «La mística copera de Estudiantes es una marca registrada», por Juan Ramón Verón
 Профиль на futbolfactory.futbolweb.net

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Эстудиантес»